Gajah Makmur (Sungai Menang), een plaats in Indonesië
Gajah Makmur (Malin Deman), een plaats in Indonesië